Tormopsolus är ett släkte av plattmaskar. Tormopsolus ingår i familjen Acanthocolpidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Tormopsolus